Miejscowości w USA:
 Burleigh – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
Gminy w USA:
 Burleigh (ang. Burleigh Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burleigh (ang. Burleigh County) – w stanie Dakota Północna
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Burleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire